Каваторе () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.

Население составляет 316 человек (2008 г.), плотность населения составляет 30 чел./км². Занимает площадь 10 км². Почтовый индекс — 15010. Телефонный код — 0144.

Покровителем коммуны почитается святой Лаврентий, празднование 10 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/